Renhorntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Renhorntjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Renhorntjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (14,3 ha)
Renhorntjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn